The Borrowed Baby – film del 1910 prodotto dalla Kalem Company
 The Borrowed Baby – film del 1911 diretto da Frank Wilson
 The Borrowed Baby – film del 1918 diretto da Allen Curtis